Boscone kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Cesano Boscone, kommun, Lombardiet, Città metropolitana di Milano, 
 Boscone (ort i Italien), Lombardiet, Provincia di Como, 

Robotskapade Italienförgreningar